Кривошапко — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Кривошапко, Галина Михайловна (17 июня 1916 года — 6 февраля 2013 года) — советский и российский дирижёр и педагог.
 Кривошапко, Сергей Николаевич (род. 13 июля 1948) — доктор технических работ, профессор, профессор департамента строительства и аритектуры Инженерной академии РУДН.